Хелън Хънт () е американска театрална и филмова актриса, сценарист, режисьор и продуцент, носителка на награди „Оскар“, „Сателит“, по четири награди „Еми“ и „Златен глобус“, номинирана е за „БАФТА“ и „Сатурн“. Известни филми с нейно участие са „Туистър“, „Колкото толкова“, „Какво искат жените“, „Корабокрушенецът“, сериалите „Луд съм по теб“, „Приятели“ и други.

Биография 
Хелън Хънт е родена на 15 юни 1963 г. в Кълвър Сити Калифорния, САЩ. Майка ѝ, Джейн Елизабет Новис, работи като фотограф, а баща ѝ, Гордън Хънт, е театрален и телевизионен режисьор, преподавател по актьорско майсторство и дългогодишен режисьор на озвучаване в Хана-Барбера.

Започва да се снима в киното още от малка, но прави пробив с главната роля в сериала „Луд съм по теб“, за който получава „Златен глобус“ и четири награди „Еми“. За всяка нова серия в този телевизионен филм нейният хонорар е милион долара – най-високата заплата на телевизионен актьор в историята.

През 1999 г. се омъжва за актьора Ханк Азария, но на следващата година се развеждат.

От 2001 има връзка с продуцента, сценарист и режисьор Матю Карнахан, с когото имат една дъщеря, както и доведен син. Двамата слагат край на връзката си през 2017 г.

Филмография

Телевизия

Кино

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми